Stanisław Sienkiewicz (1895-1939) – oficer polski
 Stanisław Sienkiewicz (1951-2003) – polityk polski